Wydział Nauk o Zdrowiu – jeden z 5 wydziałów wchodzących w skład Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Wydział posiada cztery katedry – Katedrę Pielęgniarstwa, Ratownictwa Medycznego, Zdrowia Publicznego, oraz Katedrę Biochemii i Biologii Molekularnej.

Kształci na trzech kierunkach – Pielęgniarstwo ,Ratownictwo Medyczne ,Zdrowie Publiczne.

Siedziba wydziału znajduje się na głównym kampusie uczelni. Do lipca 2013 funkcjonował przy ul. Konopnickiej 6 na Górnym Przedmieściu.

Funkcję dziekana pełni dr hab. n. med. Rafał Bobiński.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej

Nauk o zdrowiu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej